

Вінна — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вінна — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства